Левинский (Лёвинский) сельсовет — административно-территориальная единица и/или муниципальное образование.

 Лёвинский сельсовет Моршанского района Тамбовской области
 Левинский сельсовет города окружного значения Дудинки Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа Красноярского края, существовал до 1989 года, после 1989 года до 2007 года администрация посёлка Левинские Пески, подчинённая администрации города Дудинки